Dynamo Berlin může odkazovat na:

 Berliner FC Dynamo – fotbalový klub z Berlína v Německu
 Eisbären Berlín – hokejový klub z Berlína v Německu
 SC Dynamo Berlin (plavání) – plavecký klub z Berlína v Německu